A Equipe Etíope de Copa Davis representa Etiópia na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Ethiopian Tennis Federation.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Etíope)

Etiopia